Лос Балсамос има више значења:

 Лос Балсамос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Балсамос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Балсамос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Балсамос (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику